Feuerwehrschule steht allgemein für
 einen Ort der Feuerwehrausbildung

Landesfeuerwehrschule beziehungsweise Feuerwehrschule steht im Speziellen für Bildungseinrichtungen der Feuerwehr auf Landesebene in

 Deutschland, siehe Landesfeuerwehrschule (Deutschland)
 Österreich, siehe Feuerwehrschulen in Österreich
 Südtirol, siehe Feuerwehr in Südtirol